Galina, orosz eredetű női keresztnév

Galina, ausztriai folyó 
Galina, oroszországi folyó 
Galina, vénuszi kráter 
Galina, albániai falu 
Galina, litvániai falu